Salvenmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Salvenmoser (* 1988), österreichischer Biathlet
 Ingrid Salvenmoser (* 1967), österreichische Skirennläuferin
 Pepi Salvenmoser (1926–2016), österreichischer Skirennläufer und Trainer
 Zenz Salvenmoser, fiktive Schönheitskönigin von Schneizlreuth, verkörpert von Bally Prell